Nyakyusa peut désigner :
les Nyakyusa, un peuple d'Afrique de l'Est
 le nyakyusa, une langue bantoue